Vomperbach bzw. Vomper Bach steht für:

 Vomperbach (Gemeinden Terfens, Vomp), Ort in den Gemeinden Vomp und Terfens, Tirol
 Vomper Bach, Bach im Karwendel (Tirol)